Rússia és una federació que consta de 85 subjectes (en rus субъе́кты, singular субъе́кт transliterat subiekti, subiekt) repartits en nou districtes federals. Cadascun d'aquests subjectes té els mateixos drets federals, fet que es tradueix en dos representants al Consell Federal (cambra alta del Parlament Rus). Malgrat això, tenen diferents graus d'autonomia. Tot i que els districtes autònoms són subjectes federals per la seva pròpia naturalesa, pertanyen, a la vegada, a altres subjectes federals (excepte Txukotka).

A la 49a conferència anual de l'Associació Americana de Traductors, celebrada a Orlando, es va discutir com s'havia de traduir el mot rus субъе́кт. La conclusió fou que era preferible utilitzar la denominació "entitat constituent de la Federació Russa" abans que "subjecte federal de Rússia", ja que el concepte de "subjecte" o "súbdit" és més propi d'una monarquia.

Distribució de subjectes de la federació per tipus 
A sota es mostren dades (segons el 24 de març de 2014) sobre la quantitat de subjectes de la Federació Russade cada tipus i la seva localització territorial.

Mapa administratiu de la Federació Russa

Repúbliques

Províncies o óblasts

Territoris o krais

Província autònoma 

 Província autònoma dels Hebreus

Districtes autònoms 

Txukotka
Khàntia-Mànsia o Khanti-Mansi (pertany a la província de Tiumén)
Nenètsia o Nenets (pertany a la província d'Arkhànguelsk)
Iamàlia o Iamalo-Nenets (pertany a la província de Tiumén)

Ciutats federals 

Moscou
Sant Petersburg
Sebastòpol

Vegeu també 
Subdivisió administrativa de Rússia

Referències